Henri Tournet (1913-2008), homme d’affaires français ;
 Valentin Tournet (1996-), musicien français, notamment spécialiste de la viole de gambe.